Diaconovici este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Constantin Diaconovici Loga (1770–1850), educator, pedagog și scriitor român.
 Corneliu Diaconovici (1859–1923), publicist român.
 Vladimir Diaconovici (1894 – d. secolul al XX-lea), politician moldovean, membru al Sfatului Țării.
 Dragomir Diaconovici (n. înainte de 1897 – d. secolul al XX-lea), politician moldovean, membru al Sfatului Țării.